Valentina bezeichnet:
 Valentina, einen weiblichen Vornamen
 Valentina, der okzitanische Namen der französischen Gemeinde Valentine (Haute-Garonne)  
 Salsa Valentina, eine mexikanische Chilisauce